Красный Октябрь — синоним Великой Октябрьской социалистической революции.

В честь него названы:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красный Октябрь — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Красный Октябрь — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Красный Октябрь — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Красный Октябрь — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Красный Октябрь — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Красный Октябрь — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Красный Октябрь — упразднённая деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Красный Октябрь — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Красный Октябрь — прежнее название села Жанузак в Карасуском районе Костанайской области.
 Красный Октябрь — до 1999 года название села Алтын дала в Костанайском районе Костанайской области.
 Красный Октябрь — до 2000 года название села Шугыла в Мактааральском районе Туркестанской области.

Приднестровье 
Согласно административно-территориальному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Красный Октябрь — село в Каменском районе.

Россия 
Башкортостан
 Красный Октябрь — деревня в Гафурийском районе.
 Красный Октябрь — деревня в Илишевском районе.
 Красный Октябрь — деревня в Чишминском районе.

Белгородская область
 Красный Октябрь — село в Белгородском районе.

Брянская область
 Красный Октябрь — посёлок в Мглинском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Погарском районе.

Владимирская область
 Красный Октябрь — посёлок в Гусь-Хрустальном районе.
 Красный Октябрь — упразднённый в 1930 году посёлок, вошедший в состав рабочего посёлка (с 1931 года — город) Гусь-Хрустальный.
 Красный Октябрь — посёлок городского типа в Киржачском районе, с 2005 г. микрорайон г. Киржач.
 Красный Октябрь — посёлок в Ковровском районе.

Волгоградская область
 Красный Октябрь — посёлок в Алексеевском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Палласовском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Среднеахтубинском районе.

Воронежская область
 Красный Октябрь — хутор в Ольховатском районе.

Ивановская область
 Красный Октябрь — село в Вичугском районе.

Иркутская область
 Красный Октябрь — деревня в Тулунском районе.

Краснодарский край
 Красный Октябрь — хутор в Крымском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Темрюкском районе.

Крым
 Красный Октябрь — бывшее село в Красноперекопском районе.

Курганская область
 Красный Октябрь — посёлок городского типа в Каргапольском районе.
 Красный Октябрь — деревня в Целинном районе.

Курская область
 Красный Октябрь — деревня в Поныровском районе.
 Красный Октябрь — хутор в Тимском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Хомутовском районе.

Ленинградская область
 Красный Октябрь — деревня в Лужском районе.

Липецкая область
 Красный Октябрь — посёлок в Елецком районе, Пищулинский сельсовет.
 Красный Октябрь — посёлок в Елецком районе, Фёдоровский сельсовет.
 Красный Октябрь — посёлок в Липецком районе.

Мордовия
 Красный Октябрь — деревня в Ковылкинском районе.

Московская область
 Красный Октябрь — посёлок в Одинцовском районе.

Нижегородская область
 Красный Октябрь — деревня в Навашинском районе.
 Красный Октябрь — деревня в Уренском районе.

Новосибирская область
 Красный Октябрь — посёлок в Мошковском районе.

Омская область
 Красный Октябрь — село в Черлакском районе.

Орловская область
 Красный Октябрь — посёлок в Кромском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Мценском районе.
 Красный Октябрь — село в Новодеревеньковском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Орловском районе.

Ростовская область
 Красный Октябрь — посёлок в Боковском районе.
 Красный Октябрь — хутор в Весёловском районе.
 Красный Октябрь — хутор в Зимовниковском районе.
 Красный Октябрь — хутор в Орловском районе.

Рязанская область
 Красный Октябрь — посёлок в Милославском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Ряжском районе.

Саратовская область
 Красный Октябрь — посёлок в Саратовском районе, Поповский округ.
 Красный Октябрь — посёлок городского типа в Саратовском районе.

Ставропольский край
 Красный Октябрь — село в Будённовском районе.

Тамбовская область
 Красный Октябрь — посёлок в Кирсановском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Мичуринском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Уваровском районе, в 2004 г. включен в состав села Лебяжье.
 Красный Октябрь — посёлок в Умётском районе.

Татарстан
 Красный Октябрь — деревня в Кукморском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Нурлатском районе.

Тверская область
 Красный Октябрь — деревня в Бежецком районе.
 Красный Октябрь — деревня в Сонковском районе.

Тульская область
 Красный Октябрь — посёлок в Плавском районе.
 Красный Октябрь — посёлок в Чернском районе.

Ульяновская область
 Красный Октябрь — посёлок в Новоспасском районе.

Челябинская область
 Красный Октябрь — посёлок в Варненском районе.

Чувашия
 Красный Октябрь — посёлок в Шумерлинском районе.

Ярославская область
 Красный Октябрь — посёлок в Борисоглебском районе.

Украина 
 Красный Октябрь — посёлок в составе города Макеевка Донецкой области.
 Красный Октябрь — село в Тельмановском районе Донецкой области.

Предприятия 
 «Красный Октябрь» — кондитерская фабрика в Москве.
 Завод «Красный Октябрь» (ПАО «Харьковский машиностроительный завод „Красный Октябрь“») — один из старейших заводов на территории бывшего СССР, выпускающий оборудование для кирпичных заводов.
 «Красный Октябрь» — металлургический завод в Волгограде.
 ОАО «Красный Октябрь» — обувная фабрика в Витебске.
 ММЗ «Красный Октябрь» — машиностроительный завод в Москве, с 1986 г. ММП имени Чернышёва.
 Московский государственный радиозавод «Красный Октябрь» — название одного из предприятий в Москве с 1949 по 1963 годы (ныне в его здании по адресу ул. Электрозаводская, 24 располагается бизнес-центр).
 «Красный Октябрь» — ОАО в Санкт-Петербурге, специализирующееся на двигателестроении.
 «Красный Октябрь» — лесопильный завод концерна «Пермлеспром» в г. Перми.
 «Красный Октябрь» — трамвайное депо и микрорайон в Перми, вблизи одноимённого лесопильного завода.
 «Красный Октябрь» — ленинградская фабрика клавишных инструментов. Основана в 1841 году как фабрика роялей Я. Беккера. Располагалась по адресу: 8-я линия Васильевского острова, 77.

Другое 
 «Красный Октябрь» — советский пароход, входящий в состав Дальневосточного пароходства, год постройки — 1911
 «Красный Октябрь» — советская подводная лодка из фильма «Охота за Красным Октябрём» по одноимённому роману Тома Клэнси
 «Красный Октябрь» — бывшее название футбольного клуба «Металлург» из Сталинграда
 «Красный Октябрь» — баскетбольный клуб из Волгограда

См. также 
 Улица Красный Октябрь
 Краснооктябрьский
 Краснооктябрьская
 Краснооктябрьское
 Червоный Жовтень

Примечания